Corporazione, tipo di persona giuridica;
 Corporazioni delle arti e mestieri del passato;
 Corporazione proprietaria, organo costituito in Italia durante il regime fascista nell'ambito del sistema noto come Corporativismo